Gondola je lahko:
 gondola, dolg in ozek čoln
 zaprt vagon, ki ga uporabljajo za prevoz ljudi na smučiščih.
 v ZDA z gondolo poimenujejo tudi tip želežniškega vagona, ki nima pokrova in ga uporabljajo za prevoz razsutih tovorov (npr. iz rudnikov).
 potniški prostor zrakoplova ali balona.